Niemcy:
 Gehlberg – dzielnica Suhl
 Gehlberg – obszar chroniony

Zobacz też:
 Gelberg